Der Begriff Kahlhorst bezeichnet:
 den deutschen Namen (von 1910–1918, 1939–1945) des Schulzenamtes Chudzice in der Stadt- und Landgemeinde Środa Wielkopolska der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 einen Wohnplatz im Ortsteil Krampfer der Gemeinde Plattenburg, Lkr. Prignitz, Brandenburg; siehe Kahlhorst (Plattenburg)